Bordläggning kan syfta på:

Bordläggning (sammanträdesteknik) – ett beslutande organ skjuter upp ett ärende
Bordläggning (sjöfart) – det yttre skalet i en träbåts eller ett fartygs skrov